Дмитрий Пискунов:
 Пискунов, Дмитрий (род. 1962) — советский футболист.
 Пискунов, Дмитрий Владимирович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Пискунов, Дмитрий Григорьевич (1903—1947) — советский военный деятель, генерал-майор.